|-
| 112001 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112002 - || || 12 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112003 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112004 - || || 11 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112005 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112006 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112007 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112008 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112009 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112010 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112011 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112012 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112013 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112014 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112015 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112016 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112017 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112018 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112019 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112020 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112021 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112022 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112023 - || || 10 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112024 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112025 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112026 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112027 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112028 - || || 18 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112029 - || || 19 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112030 - || || 18 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112031 - || || 18 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112032 - || || 18 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112033 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112034 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112035 - || || 18 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112036 - || || 30 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112037 - || || 30 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112038 - || || 30 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112039 - || || 21 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112040 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112041 - || 2002 JG || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112042 - || || 4 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112043 - || || 4 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112044 - || || 5 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112045 - || || 5 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112046 - || || 4 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112047 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112048 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112049 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112050 - || || 7 de maig, 2002 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| 112051 - || || 7 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112052 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112053 - || || 8 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112054 - || || 8 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112055 - || || 8 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112056 - || || 8 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112057 - || || 6 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112058 - || || 6 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112059 - || || 6 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112060 - || || 6 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112061 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112062 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112063 - || || 7 de maig, 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 112064 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112065 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112066 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112067 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112068 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112069 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112070 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112071 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112072 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112073 - || || 9 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112074 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112075 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112076 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112077 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112078 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112079 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112080 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112081 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112082 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112083 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112084 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112085 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112086 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112087 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112088 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112089 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112090 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112091 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112092 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112093 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112094 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112095 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112096 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112097 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112098 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112099 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112100 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
2